Сигунов — русская фамилия; женская форма Сигунова.

 Известные носители  
 Сигунов, Николай Григорьевич (1792—1870) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.
 Сигунов, Пётр Николаевич (1931—1983) — советский писатель-натуралист.